Een soort uit het geslacht Bison, zie Bison (geslacht)
 De soort Bison bison, zie Amerikaanse bizon
 De soort Bison bonasus, zie wisent (Europese bizon)

 PP-19 Bizon, een Russisch machinegeweer

 Een niet officiële bijnaam voor het dubbeldeksinterregiomaterieel, een treintype van de Nederlandse Spoorwegen

Zie ook 
Bison (doorverwijspagina)